Клеомбро́т ()  — древнегреческое имя. Известные носители:
 Клеомброт — регент Спарты (в 480—479 годах до н. э.)
 Клеомброт I — царь Спарты (правил в 380—371 годах до н. э.)
 Клеомброт II — царь Спарты (правил в 242—241 годах до н. э.)

 Клеомброт из Амбракии — ученик Сократа, который покончил жизнь самоубийством
 Клеомброт из Кеоса — врач вылечивший Антиоха II